Le qualificazioni del singolare  maschile dell'Australian Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Blaž Kavčič (qualificato)
  Simone Bolelli (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (qualificato)
  João Souza (primo turno)
  Marco Chiudinelli (primo turno)
  Ryan Sweeting (qualificato)
  Andreas Haider-Maurer (secondo turno)
  Gō Soeda (primo turno)
  Denis Gremelmayr (qualificato)
  Jesse Huta Galung (secondo turno)
  Gilles Müller (qualificato)
  Stéphane Robert (qualificato)
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Igor Sijsling (primo turno)
  Donald Young (qualificato)
  Conor Niland (primo turno)

 Simon Greul (ultimo turno, ripescato come lucky loser)
 Nicolas Mahut (qualificato)
 Stefan Koubek (secondo turno)
 Jaroslav Pospíšil (ultimo turno)
 Grega Žemlja (qualificato)
 Konstantin Kravčuk (secondo turno)
 Evgenij Korolëv (secondo turno)
 Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)
 Ilija Bozoljac (secondo turno)
 Milos Raonic (qualificato)
 Josselin Ouanna (ultimo turno)
 Marc Gicquel (primo turno)
 Rogério Dutra da Silva (ultimo turno)
 Jerzy Janowicz (secondo turno)
 Vincent Millot (qualificato)
 Lukáš Rosol (primo turno)

Qualificati 

  Blaž Kavčič
  Marco Crugnola
  Grigor Dimitrov
  Flavio Cipolla
  Frank Dancevic
  Ryan Sweeting
  Nicolas Mahut
  Simon Stadler 

 Denis Gremelmayr
 Vincent Millot
 Gilles Müller
 Stéphane Robert
 Jan Hernych
 Grega Žemlja
 Donald Young
 Milos Raonic

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2011
ATP World Tour 2011